Правительство Берлускони (первое) (1994—1995)
 Правительство Берлускони (второе) (2001—2005)
 Правительство Берлускони (третье) (2005—2006)
 Правительство Берлускони (четвёртое) (2008—2011)